Titra Film est une société de post-production française spécialisée notamment dans le sous-titrage et le doublage d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Histoire 
Fondée en 1933, Titra Film est la plus ancienne société française de doublage et de sous-titrage pour le cinéma.

Toujours très active dans ces domaines, et également pour les festivals, la télévision et tous les supports existants (DVD, blu-ray, VàD...), la société a aussi développé ses compétences dans le sous-titrage pour sourds et malentendants et l'audiodescription, et contribue à la numérisation et à la restauration du patrimoine cinématographique.

Séries télévisées 
 2017 - The Chosen : Série créée par .
 2018 -  Charmed : Redémarrage de la série Charmed créée par Constance M. Burge en 1998.

Références 
 Reportage vidéo sur les coulisses de Titra Film sur le site Internet de l'Ina.
 Article consacré à Titra Film sur le site Internet du Parisien.

Récompenses 
 Prix de l'innovation César & Techniques, 2019.

Liens externes 
 Site officiel

Société française de doublage
Sous-titrage
Entreprise fondée en 1933